Туктагулов Артур Бадреевич   (род. 2 января 1967 года) — певец, музыкант - аккомпаниатор (баян, клавишные). Народный артист Республики Башкортостан (2009).

Биография 
Туктагулов Артур Бадреевич родился в  деревне Малое Чураево Кувандыкского района Оренбургской области.

В 1993 году окончил УГИИ (педагог Г.Г.Гилязева).

С 1990 года работает в  фольклорной группе “Караван-Сарай”,  с 2000 года – руководителем   эстрадной группы Башкирской филармонии “Далан” (“Удача”).

Репертуар 
Песни Б.М.Гайсина, З.Г.Исмагилова, Р.Г.Хакимова, Р.М.Яхина, башкирские народные песни “Ир егет” (“Джигит”), “Караван-Сарай”, “Әй һәйлүк” (“Айхайлюк”), “Сәриә” (“Сария”).

Туктагулов Артур Бадреевич является автором и исполнителем  более сотни песен, включая “Ай һай, Салауат” (“Ай хай, Салават”) на стихи Р.Я.Гарипова, “Атай йорто” (“Отчий дом”) на стихи Д.Х.Булгаковой, “Сал Урал” (“Седой Урал”) на стихи С.Алибая.

Награды и звания 
 Народный артист Республики Башкортостан (2009)
 Заслуженный артист Республики Башкортостан (1997)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2016) — за заслуги в развитии культуры, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20131213061001/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/3719-tuktagulov-artur-badreevich

https://web.archive.org/web/20131213232206/http://www.bashgf.ru/personalii/447/

Примечания 

Выпускники Уфимского государственного института искусств
Персоналии:Башкирская государственная филармония